Vperiod (Вперёд, también transcrito como Vperyod o como Vpered, traducción: "adelante") puede referirse a:
 Vperiod, localidad rusa del raión de Apsheronsk, krai de Krasnodar;
 Vperiod, localidad rusa del raión de Novopokróvskaya, krai de Krasnodar;
 Vperiod, localidad rusa del raión de Tijoretsk, krai de Krasnodar; o
 Vperiod, periódico ruso.